Die Buchenartigen (Fagales) sind eine Ordnung der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida).

Beschreibung 
Die Buchenartigen enthalten mit wenigen Ausnahmen verholzende Pflanzen wie Bäume und Sträucher. 
Ektomykorrhiza-Symbiosen sind fast immer vorhanden. Die Wurzeln haben meist eine Symbiose mit den stickstofffixierenden (N-fixierenden) Frankia.
Die einfachen Laubblätter haben einen gezähnten Blattrand. Nebenblätter sind oft vorhanden.

Die Pflanzen sind meist einhäusig getrenntgeschlechtig (monözisch), selten diözisch. Die Blüten stehen in ährigen oder meist kätzchenförmigen Blütenstände zusammen. Die Bestäubung erfolgt durch den Wind, trotzdem sind Blütenhüllblätter vorhanden. Die meist trockenen Früchte sind oft Nüsse oder geflügelte Nüsschen.

Systematik 
Die Buchenartigen sind innerhalb der Eurosiden I die Schwestergruppe der Cucurbitales. Sie umfassen folgende Familien:
 Birkengewächse (Betulaceae)
 Kasuarinengewächse (Casuarinaceae)
 Buchengewächse (Fagaceae)
 Walnussgewächse (Juglandaceae) inklusive Rhoiptelea
 Gagelstrauchgewächse (Myricaceae)
 Scheinbuchengewächse (Nothofagaceae)
 Ticodendraceae

Es ergibt sich folgendes Kladogramm:

Quellen 
 Beschreibung der Ordnung bei der APWebsite (engl.)

Einzelnachweise

Weblinks